intensywność źródeł
 intensywność umieralności
 intensywność wiatru
 intensywność zabudowy
 intensywność transpiracji
 intensywność chłodzenia
 intensywność promieniowania